Э́двард (Э́дди, Эд) Ко́ул () — несколько людей:

  (1909—1977) — президент General Motors в 1968—1974 годах.
  (1879—1918) — майор армии США.
 Коул, Эдвард Уильям (1832—1918) — австралийский книготорговец и издатель.

См. также